

Geografia

Italia 
 Brione – comune nella provincia di Brescia (Lombardia)
 Brione – ex comune ora frazione di Borgo Chiese, comune nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Monte Brione – colle nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Brione – frazione di Monasterolo del Castello, comune nella provincia di Bergamo
 Brione – frazione di Val della Torre, comune nella Città Metropolitana di Torino

Svizzera 
 Brione-Gerra – ex comune nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)
 Brione sopra Minusio – comune nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)
 Brione Verzasca – comune nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)